Villette (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Verbano-Cusio-Ossola
Villette (Zwitserland), een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Vaud
Villette (roman), een boek van Charlotte Brontë
Villette (premetrostation)

Gemeenten en plaatsen in Frankrijk:
Villette (Meurthe-et-Moselle)
Villette (Yvelines)
Villette-d'Anthon, Isère
Villette-de-Vienne, Isère
Villette-lès-Arbois, Jura
Villette-lès-Dole, Jura
Villette-sur-Ain, Ain
Villette-sur-Aube, Aube
La Villette (Calvados)
La Villette (Seine)
 La Villette (slachthuis), slachthuis op grondgebied van deze voormalige gemeente
Villettes, Eure

Stadsdelen:
La Villette (Parijs), wijk of quartier in Parijs in het 19e arrondissement.
La Villette (Lyon), stadsdeel in Lyon in het 3e arrondissement
La Villette (Marseille), stadsdeel in Marseille in het 3e arrondissement